

Localidades

Rosengarten (Baixa Saxônia)
Rosengarten (Baden-Württemberg)

Desambiguações de topônimos